Estação Shopping (Metrô do Distrito Federal) — estação do Metrô do Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal 
 Estação Shopping (Metrorec) — estação do Metrô do Recife, Recife, Pernambuco

Shopping